Stultus quoque si taquerit, sapiens reputabitur ("anche lo sciocco, se avrà taciuto, sarà considerato saggio") è una locuzione latina utilizzata per dissuadere dall'esprimersi coloro che tendono a parlare di materie o argomenti di cui non hanno nessuna competenza.

Voci correlate 
Locuzioni latine

Frasi latine